2600 hertz, de toon die gebruikt wordt door een blue box om contact met het telefoonnetwerk te krijgen
2600: The Hacker Quarterly, een tijdschrift, genoemd naar de bovenstaande 2600 Hz-toon
nS 2600 (diesellocomotief), een serie van zes zesassige diesellocomotieven
Atari 2600, videospel-console
ATI's Radeon R600, grafische kaart
Het laatste jaar van de 26e eeuw
ARP 2600, een analoge synthesizer
Alfa Romeo 2600, een autotype
Nokia 2600, een mobiele telefoon
 de postcode van Berchem (Antwerpen), een Belgische plaats